Педроса-де-Дуэро ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бургос, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Рибера-дель-Дуэро.  Население — 501 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Web sobre Pedrosa de Duero

Муниципалитеты Бургоса